Чорти:

 Чорти — народ.
 Чорти — язык.